EAP est un sigle qui peut signifier :
 étages d'accélération à poudre, les propulseurs latéraux du lanceur Ariane 5 ;
 Extensible Authentication Protocol, un mécanisme d'identification universel, fréquemment utilisé dans les réseaux ;
 École européenne des affaires, une école créée en 1973, aujourd'hui ESCP Europe ;
 École d'administration publique Wallonie-Bruxelles (Belgique), créée en 2012 pour former le personnel des administrations de la Région Wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et leurs OIP (organismes d'intérêt public) ;
 équipe d’animation pastorale (ou paroissiale), une équipe de personnes appelées, avec un prêtre, à animer une paroisse catholique ;
 extension d'adresse physique ;
 Edgar Allan Poe, auteur américain ;
 Experimental Aircraft Programme, un avion expérimental britannique ;
Écran anti-projection, ensemble composé d'un support et d'une visière transparente destinée à recouvrir le visage du porteur.
Entretien Annuel Professionnel

EAP est aussi un code qui peut signifier :
 aéroport de Basel-Mulhouse-Freiburg, selon les codes AITA.

Code